Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Hessischen Landtags in der 3. Wahlperiode (1. Dezember 1954 bis 30. November 1958).

Präsidium 
 Präsident:  Heinrich Zinnkann (SPD)
 Vizepräsidenten:  Cuno Raabe (CDU)  Willi Wittrock (SPD)  Ernst Schröder (FDP)

Zusammensetzung 
Nach der Landtagswahl 1954 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

Fraktionsvorsitzende 
 SPD-Fraktion   Heinrich Schneider bis 11. Januar 1955  Ludwig Bodenbender ab 11. Januar 1955
 CDU-Fraktion  Erich Großkopf
 FDP-Fraktion  August-Martin Euler bis 8. Januar 1955  Oswald Adolph Kohut 9. Januar 1955 bis 10. Oktober 1957  Wolfram Dörinkel seit 10. Oktober 1957
 GB/BHE-Fraktion  Klaus Stein

Abgeordnete

Weblinks 
 Amtliches Ergebnis der Landtagswahl 1954 und Gewählte (PDF; 226 kB)
 Ausschüsse 3. Wahlperiode (PDF; 271 kB)

 03